Épiclèse peut désigner :
 Dans l'Antiquité, l'épiclèse est une épithète accolée au nom d'un dieu ;
 Dans la religion chrétienne, l'épiclèse est une invocation au Saint-Esprit sur l'Eucharistie.